Atac se poate referi la:

 Atac, ofensivă rapidă a unor forțe armate care urmărește nimicirea sau prinderea inamicului.
 Atac (infracțiune)
 Atac (ziar)
 Atac la persoană, ziar din România 
 Atac cerebral
 Atac de cord
 Atac de panică
 Atac cibernetic - acțiune ostilă desfășurată în spațiul online de natură să afecteze securitatea cibernetică.

Note 

Dezambiguizare